«Я́, Кла́вдий» (фильм, 1937) — историко-биографическая драма режиссёра Джозефа фон Штернберга, экранизация одноимённого романа Роберта Грейвза. Фильм не был завершён.

Сюжет 
Упадок нравственности и царство беззакония в эпоху правления императоров из рода Юлиев-Клавдиев от Октавиана Августа до Клавдия.

В ролях 

 Чарльз Лоутон — Клавдий;
 Мерл Оберон — Мессалина;
 Флора Робсон — Ливия;
 Эмлин Уильямс — Калигула;
 Элан Эйнесуорт — сенатор Азиатик;
 Джон Клементс — Валент;
 Леонора Корбетт — Милония Цезония;
 Рой Эмертон — Октавиан Август;
 Джина Эванс — весталка;
 Фрэнк Форбз-Робертсон — капитан стражи Луп;
 Бэзил Джилл — врач императора Ксенофон;
 Морланд Грэм — Галот;
 Эверли Грегг — Домиция Лепида Младшая;
 Лин Хардинг — Веспасиан;
 Аллан Джийес — врач императора Муза;
 Роберт Ньютон — Кассий Херея, капитан стражи Калигулы.

Интересные факты

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Джозеф фон Штернберг
 Авторы сценария: Роберт Грейвз (экранизация), Лестер Коэн (нет в титрах)
 Оператор: Жорж Периналь
 Продюсер: Александр Корда
 Композитор: Артур Блисс
 Художник по костюмам: Джон Армстронг
 Грим: Джордж Блэклер
 Хореограф: Аньез де Милль

Производство 
Проект короля британской киноиндустрии Александра Корды с его супругой Мерл Оберон в главной роли. Фильм не был завершён, неудачи следовали одна за другой. Съёмки были остановлены после автомобильной аварии, в которую попала Оберон, игравшая в фильме Мессалину. Последующие попытки использовать отснятый материал фильма в проекте The Denham Studio Mystery также завершились неудачно.

Отснятый материал был использован Би-би-си в 70-минутном документальном фильме The Epic That Never Was (1965), который вошёл в DVD-издание сериала «Я, Клавдий» (1976).

Примечания

Ссылки 
 http://www.imdb.com/title/tt0028723/ 
 https://web.archive.org/web/20071101093048/http://www.sensesofcinema.com/contents/cteq/05/35/epic_that_never_was.html

Фильмы-драмы Великобритании
Экранизации романов Великобритании‎
Исторические фильмы о I веке до н. э.
Исторические фильмы о I веке
Незаконченные фильмы
Фильмы о римских императорах
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1937 года